Hotzel ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Hotzel (1894–1967), deutscher Publizist, 1939 in den Bamberger Dichterkreis aufgenommen
 Rudolf Hotzel (1909–1981), deutscher SS-Mann
 Siegfried Hotzel (1894–1992), deutscher Wehrmachtspfarrer, Gemeindepfarrer und Autor

Siehe auch:
 Hötzel